ETA eller Eta har flere betydninger:
 ETA – en baskisk separatistbevægelse.
 Estimated time of arrival – "forventet ankomst".
 ETA-Danmark – en dansk organisation, der udsteder Europæiske Tekniske Godkendelser.
 Eta – et græsk bogstav (Η, η)